Swing (da "to swing", verbo della lingua inglese che ha come significato principale "dondolare" o "dondolarsi") può riferirsi a:

Cinema 
 Swing! – film del 1938 diretto da Oscar Micheaux
 Swing – film del 1999 diretto da Nick Mead
 Swing – film del 2001 diretto da Tony Gatlif
 Swing – film del 2003 diretto da Martin Guigui

Informatica 
 Swing – framework di classi in linguaggio Java per lo sviluppo di interfacce grafiche

Musica 
 Swing – genere musicale nato negli Stati Uniti nei primi decenni del XX secolo
 Swing – modo particolare (dondolante) di eseguire le note, tipico di molte forme di jazz
 Swing – album dei The Manhattan Transfer del 1997
 Swing – album di Lisa Stansfield del 1999, colonna sonora del film omonimo
 Swing – raccolta di Christian De Sica del 2009

Sport 
 Swing – nel golf, movimento che si esegue nei colpi per far alzare la palla
 Swing – nel baseball, giro di mazza, fase di battuta

Altro 
 Swing – soprannome della versione Trenitalia del treno diesel Pesa ATRIBO
 Swing – videogioco della Software 2000

Pagine correlate 

 Swings